est un genre éteint de petits dinosaures théropodes avialiens de la famille des Anchiornithidae. Ce genre n'est connu que par un seul spécimen, un fossile provenant du calcaire de Solnhofen (Tithonien inférieur - Jurassique supérieur -) de Bavière (Allemagne). 

Une seule espèce est rattachée au genre : , elle a été décrite en 2017 par Christian Foth et Oliver Rauhut en même temps qu'ils érigeaient la famille des anchiornithidés.

Historique 
Le fossile dOstromia crassipes a été décrit à l'origine, en 1857, sous le nom de Pterodactylus crassipes par le paléontologue allemand Hermann von Meyer.

En 1970, John Ostrom reprend l'étude de ce squelette, connu seulement par une partie de ses os des membres, quelques vertèbres cervicales isolées et des côtes, et l'attribue au genre Archaeopteryx, ce qui en fait, d'un point de vue rétrospectif, le premier Archaeopteryx découvert.
Conservé au musée Teyler (référence TM 6928 et 6929), situé à Haarlem aux Pays-Bas, il est alors distingué comme le spécimen de Haarlem, également connu sous le nom de spécimen de Teyler.

En 2017, Ch. Foth et O. Rauhut ré-étudient le spécimen de Haarlem et le placent dans le nouveau genre : Ostromia, au sein de la famille des Anchiornithidae qui regroupe les fossiles découverts depuis la fin des années 2000 en Chine, dont le célèbre Anchiornis.

Description 

 
Le spécimen de Haarlemn était un des fossiles dArchaeopteryx les moins complets et les moins bien conservés. Des moulages du squelette partiel et de sa contre-empreinte de très bonne qualité ont été réalisés, elles sont conservées dans la  à Munich sous la référence SNSB-BSPG 1971 I 211.

Différences avec Archaeopteryx 
Ostromia montre des différences notables avec Archaeopteryx : 
 le rapport des longueurs entre le troisième et le premier métacarpe est plus  élevé chez Ostromia que chez tous les spécimens dArchaeopteryx identifiés ;
 la griffe du premier doigt dOstromia est plus petite que son métacarpe correspondant, alors qu'elle est plus grande chez Archaeopteryx ;
 les métatarses du spécimen de Haarlem sont aussi plus longs proportionnellement que ceux des Archaeopteryx.

Similitudes avec Anchiornis 
Ostromia partage certains traits avec les Anchiornithidae en général, et Anchiornis en particulier :
 le plus notable est la présence de sillons longitudinaux sur leurs phalanges de doigt (voir photo). Si certaines de ces figures peuvent avoir été créées par l'écrasement des os longs lors de la fossilisation (comme c'est aussi le cas sur les spécimens dArchaeopteryx), la morphologie rectiligne et à bord adoucis de beaucoup d'entre eux chez Ostromia et Anchiornis démontre leur caractère originel ; 
 la branche du pubis du spécimen de Haarlem est fortement inclinée vers l'arrière et possède une expansion pubienne triangulaire, deux caractères observés sur le pubis dAnchiornis mais absents chez Archaeopteryx.

Classification 
Les Anchiornithidae constituent une famille de petits dinosaures à plumes, définie comme regroupant tous les théropodes maniraptoriens qui sont plus étroitement apparentés à Anchiornis huxleyi qu'à Passer domesticus (le moineau domestique), Archaeopteryx lithographica, Dromaeosaurus albertensis, Troodon formosus ou Oviraptor philoceratops.

Andrea Cau et ses collègues en 2017, lors de la description d'un nouveau genre de Dromaeosauridae, Halszkaraptor, ont conduit une large analyse phylogénétique des maniraptoriens confirmant la validité de la famille des anchiornithidés en position basale des Avialae.

Le cladogramme suivant montre la position phylogénétique relative des anchiornithidés, auxquels appartient Ostromia, par rapport à Archaeopteryx et aux autres avialiens primitifs. Le genre Ostromia ne figure pas dans cette étude car il n'était pas encore décrit :

Voir aussi 
 Anchiornithidae
 Archaeopteryx
 Alcmonavis
 Tithonien

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

†
Oiseau préhistorique (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 2017
Paléontologie en Allemagne